Lee County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Lee County (Alabama)
 Lee County (Arkansas)
 Lee County (Florida)
 Lee County (Georgia)
 Lee County (Illinois)
 Lee County (Iowa)
 Lee County (Kentucky)
 Lee County (Mississippi)
 Lee County (North Carolina)
 Lee County (South Carolina)
 Lee County (Texas)
 Lee County (Virginia)

Siehe auch:
 Lee County Courthouse